HK oder H.K. steht für:
 Die Haftpflichtkasse, deutscher Schaden- und Unfallversicherer
 Handelskammer
 Handwerkskammer
 Harzklub
 HärtereiKongress in Wiesbaden
 Häufigkeitsklasse, statistisches Maß für die Häufigkeit eines Wortes
 Hauptkugelhahn bei Schildern von Gasversorgungsanlagen, siehe Hinweisschilder zu Straßeneinbauten #Hinweisschilder für Gas-Versorgungsleitungen
 Heckler & Koch, Waffenhersteller aus Oberndorf am Neckar
 Hefnerkerze, veraltete, in Österreich, Deutschland und Skandinavien üblich gewesene Einheit der Lichtstärke
 Heizkosten, Nebenkosten im Mietrecht, siehe Betriebskosten (Immobilien)
 Herstellkosten
 Hochspannungskabel
 Hoher Kommissar
 Hughes & Kettner, deutsche Firma, Hersteller von PA-Equipment
 HK (Automarke), französische Automarke
 Kenia nach dem ICAO-Code

Personen:
 HK (Künstler), (* 1976), französischer Musiker und Schriftsteller

Printmedien:
 Haller Kreisblatt, Tageszeitung aus Halle in Westfalen
 Hannes Koch (Journalist), taz-Autorenkürzel
 Harz Kurier, Kreisblatt für den ehemaligen Landkreis Osterode am Harz
 Herforder Kreisblatt, Regionalteil der Tageszeitung Westfalen-Blatt für den Kreis Herford
 Höchster Kreisblatt, Kopfblatt der Frankfurter Neuen Presse

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Heidekreis
 Griechenland: Iraklio (Regionalbezirk)
 Großbritannien: Portsmouth
 Hongkong, nach ISO 3166-1
 Norwegen: Kongsvinger in der Provinz Innlandet
 Polen: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 Tschechien: Okres Hradec Králové, deutsch: Königgrätz (auslaufend)
 Ungarn: Streitkräfte (Magyar Honvédség)
 USA: Kfz-Kennzeichen der US-Streitkräfte in Deutschland (nicht mehr gültig)

Verkehrswesen:
 BVG-Baureihe HK, Fahrzeugserie der Berliner U-Bahn
 Hamburg Airways (IATA-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Bahnhof Kreiensen (DS100-Code)
 Hekurudhat e Kosovës, albanischer Name der Betreibergesellschaft der Eisenbahnen im Kosovo, siehe Trainkos
 HK, Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Kolumbien, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen

Hk steht als Abkürzung für:
 Hämatokrit, Maß für die Zähflüssigkeit des Blutes
 Hauptkabel

hk steht für:
 .hk, Top-Level-Domain von Hongkong

HK